Лешек Телешинський (; 21 травня 1947 Краків), Польща) — польський актор театру і кіно.

У 1969 році закінчив Театр Школа. 12 грудня того ж року дебютував на сцені. У 1974 році був номінований на Оскар за роль у фільмі Потоп.

Фільмографія
 2010 – Majka
 2009 – 39 i pół
 2005 – Na dobre i na złe
 2002 – As
 2000 – Bajland
 1999 – Wszystkie pieniądze świata
 1999 – Tygrysy Europy
 1999 – Ogniem i mieczem 
 1998 – 13 posterunek
 1997 – 2006 – Złotopolscy
 1997 – Sława i chwała
 1996 – Panna nikt 
 1993 – Dwa księżyce
 1990 – Napoleon 
 1989 – Czarny wąwóz
 1988–1990 – W labiryncie
 1988 – Czarodziej z Harlemu 
 1987 – Opowieść Harleya
 1985 – C.K. Dezerterzy
 1984 – Dom wariatów
 1983 – Wedle wyroków twoich...
 1982 – Klakier
 1978 – Życie na gorąco
 1976 – Trędowata
 1976 – Dagny
 1975 – Beniamiszek
 1974 – Потоп
 1974 – Izkustvenata patica
 1973 – Wielka miłość Balzaka
 1973 – Myśliwy
 1972 – Diabeł 
 1971 – Trzecia część nocy

Примітки 

Персоналії:Краків
Кавалери Лицарського хреста ордена Відродження Польщі
Кавалери Золотого Хреста Заслуг